Nikołaj Siergiejewicz Czebot´ko (ros. Николай Сергеевич Чеботько, ur. 25 października 1982 w Szczuczyńsku, zm. 24 stycznia 2021 w Burabaju) – kazachski biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Nikołaj Czebot´ko pojawił się w styczniu 2000 roku, podczas mistrzostw świata juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie zajął między innymi 25. miejsce na dystansie 30 km techniką klasyczną. Najlepszy wynik w tej kategorii wiekowej osiągnął dwa lata później, na mistrzostwach świata juniorów w Schonach, zajmując piąte miejsce na dystansie 30 km klasykiem oraz dziesiąte w biegu na 10 km stylem dowolnym. W tym samym roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City w swoim najlepszym starcie, biegu na 30 km stylem dowolnym zajmując 22. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 9 grudnia 2001 roku w Cogne, zajmując 69. miejsce w sprincie stylem dowolnym. W sezonie 2001/2002 pojawił się jeszcze kilkakrotnie, ale punktów nie wywalczył, wobec czego nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 25 października 2003 roku w Düsseldorfie, gdzie zajął 27. miejsce w sprincie stylem dowolnym. W sezonie 2003/2004 punktował jeszcze kilkakrotnie i w klasyfikacji generalnej zajął 59. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2008/2009, który ukończył na 33. pozycji.

Najlepsze wyniki na dużej imprezie międzynarodowej osiągnął w 2005 roku, kiedy na mistrzostwach świata w Oberstdorfie był ósmy w sprincie klasykiem oraz siódmy w sprincie drużynowym stylem dowolnym. Jego największym sukcesem olimpijskim jest zajęcie piątego miejsca w sprincie drużynowym stylem dowolnym podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver w 2010 roku. Na tych samych igrzyskach był także trzynasty w sprincie indywidualnym techniką klasyczną oraz jedenasty w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Dotychczas Czebot´ko nie stał na podium.

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Kazachscy biegacze narciarscy
Kazachscy olimpijczycy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007
Kazachskie ofiary wypadków drogowych
Urodzeni w 1982
Zmarli w 2021